Саранда:

 Саранда — город-курорт в префектуре Влёра Албании.
 Саранда — один из 36 округов Албании.